Bindning kan syfta på:

 Bindning (runsten) – att djuret binds till runstenen
 Bindning (textil) – hur varp och inslag i en väv förhåller sig till varandra
 Bokbinderi
 Limbindning – trådlös bindningsteknik för pocketböcker
 Kemisk bindning –  attraktion mellan atomer, som möjliggör bildandet av kemiska substanser
 Bindning (schack) –schackterm
 Skidbindning – anordning för att fästa pjäxa vid skida eller snowboard